Purisme (art), moviment artístic italià iniciat el 1846.
 Purisme (pintura francesa), moviment dins la pintura francesa relacionat amb la nova estètica de l'art mecànic.
 Purisme (lingüística), paraula alternativa per a reemplaçar un préstec lingüístic o barbarisme.